В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Nashville 1989, який проходив в рамках Туру WTA 1989, Лейла Месхі здобула титул, у фіналі перемігши Гелен Келесі 6–2, 6–3.

Сіяні гравчині 

  Катарина Малеєва (чвертьфінал)
  Гелен Келесі (фінал)
 Відсутня
  С'юзен Слоун (півфінал)

 Манон Боллеграф (півфінал)
 Лейла Месхі (переможниця)
 Гелл Сіоффі (1-ше коло)
 Яна Поспішилова (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Virginia Slims of Nashville